Сулимовский район

 Сулимовский район — название Прикубанского района Карачаево-Черкесии в 1936—1937 годах
 Сулимовский район — название Фрунзенского района Волгоградской области в 1935—1937 годах